La Copa Davis 1922 fue la 17.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 1 al 5 de septiembre de 1922. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Australia por 4 a 1.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1922